Waizhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Waizhofer (um 1755–1825), österreichische Theaterschauspielerin
 Roman Waizhofer (um 1750–1804), österreichischer Theaterschauspieler und -leiter